Il termine Stromberg può riferirsi a:

Geografia
Stromberg – comune tedesco della Renania-Palatinato
Stromberg – frazione tedesca di Oelde, nella Renania Settentrionale-Vestfalia
Verbandsgemeinde Stromberg – comunità amministrativa tedesca della Renania-Palatinato
Strohmberg – montagna tedesca della Sassonia

Persone
Kyra Stromberg – scrittrice tedesca
Tom Stromberg – produttore teatrale tedesco

Pagine correlate
 Strömberg